Domanek (Glogovac) ;
 Domanek (Orahovac).